

Patronymes 

 Ed Cota (né en 1976), un ancien joueur américain naturalisé panaméen de basket-ball ;
 Jeremy Cota (né en 1988), un skieur acrobatique américain spécialiste des bosses ;
 Norman « Dutch » Cota (1893-1971), un général américain pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Roberto Cota (né en 1968), un avocat et homme politique italien.

Toponymes 

 Cota, une municipalité située en Colombie ;
Cota, une division administrative (freguesia) de la municipalité de Viseu au Portugal.

Sport 
COTA est un acronyme qui peut désigner :
 Circuit of the Americas (en français, Circuit des Amériques), un circuit automobile situé dans le village d'Elroy, à proximité de la ville d'Austin, dans l'État du Texas aux États-Unis.

Autres 
Cota peut aussi désigner :
 Cota, un genre de plantes dicotylédones de la famille des Asteraceae ;
 Cota altissima.